

Antroponimi 
Massimo – nome proprio di persona, significa il più grande, il migliore. Deriva dal latino maximus.

Edilizia
Palazzo Massimo alle Colonne – edificio storico di Roma
Teatro Massimo – nome con cui comunemente si indica il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo

Matematica
Elemento massimo – elemento maggiore di ogni altro all'interno di una struttura ordinata
Massimo di funzione, vedi Massimo e minimo di una funzione.
Teorema del massimo modulo
 Massimo comun divisore

Persone 
Massimo – usurpatore del titolo di imperatore romano
 Massimo – praefectus urbi di Roma nel 361-2
 Massimo – metropolita di Kiev
Carlo Massimo – cardinale, politico e numismatico italiano
Francesco Saverio Massimo – cardinale
Innocenzo Massimo – vescovo cattolico italiano
Magno Massimo noto anche come Massimiano – usurpatore dell'Impero romano
Quinto Fabio Massimo Verrucoso detto il temporeggiatore – uomo politico e generale dell'esercito di Roma
Petronio Massimo – imperatore romano d'Occidente

Altro 
Massimo – famiglia nobile romana 
Istituto Massimiliano Massimo – scuola cattolica di Roma
Commissione massimo scoperto (CMS) – termine di uso bancario

Pagine correlate 
San Massimo

Altri progetti